Igaraçu do Tietê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igaraçu do Tietê (ort), São Paulo, 
 Igaraçu do Tietê (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar